Il grano etiope (Triticum aethiopicum) è una pianta erbacea della famiglia delle Poaceae.

Note 

Aethiopicum